Town steht für:

 Town (Kanada), Siedlungsform sowie Verwaltungs- und Rechtseinheit in verschiedenen kanadischen Provinzen
 Town (Merthyr Tydfil County Borough), Community in der Stadt Merthyr Tydfil, Wales
 Town (Vereinigte Staaten), unterschiedliche Siedlungsformen und Rechtseinheiten in den Vereinigten Staaten

Town ist der Familienname folgender Personen:
 Harold Town (1924–1990), kanadischer Maler und Grafiker
 Ithiel Town (1784–1844), US-amerikanischer Architekt
 Phil Town (* 1948), US-amerikanischer Investor und Buchautor

Siehe auch:
 Bell Town
 Census town
 Little Town
 Small Town
 The Town
 Towne
 Towns
 Down